Vrijzinnig Hervormde Kerk (Arnhem), kerk in Arnhem
 Vrijzinnig Hervormde Kerk (Delfzijl), kerk in Delfzijl
 Vrijzinnig Hervormde Kerk (Middelburg), voormalig kerkgebouw in Middelburg
 Vrijzinnig Hervormde Kerk (Nieuw-Amsterdam en Veenoord)
 Vrijzinnig Hervormde Kerk (Zevenhuizen), kerk in Zevenhuizen